Fevrell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Emil Fevrell (1884–1959), svensk militär 
 Thore Fevrell (1881–1944), svensk militär och diplomat
 Valter Fevrell (1876–1961), svensk skolman